Добровольче формування «Хартія» — добровольче формування Харківської громади, що входить до 127 бригади ТРО.

Історія 

В батальйоні переважно харків’яни, але є й уродженці Луганська, Маріуполя та Бердянська .

Наприкінці квітня - на початку травня 2022 року батальйон брав участь разом з іншими підрозділами сил оборони України у звільненні села Руська Лозова біля Харкова .

У вересні «Хартія» звільняли Харківщину в рамках Слобожанського контрнаступу ЗСУ  У листопаді батальйон брав участь у боях поблизу села Коломийчиха на Сватівському напрямку на Луганщині .

6 грудня 2022 Жадан і Собаки презентували пісню "Хартія. Марш." про добровольче формування «Хартію» та місто Харків.

Склад 
Кожемяко Всеволод Сергійович — Командир добровольчого підрозділу Хартія, бізнесмен, 88 місце серед 100 найбагатших українців 2020 за даними Forbes

Втрати 

 Черних Владислава Валентинівна («Аїда»), 28.06.1994—28.12.2022

Примітки 

127-ма окрема бригада територіальної оборони
засновані в Україні 2022